Се́пта — у анатомії людини, рослин і тварин, стінка, що поділяє порожнину на частини, наприклад, маточна перегородка. Термін «септа» може використовуватися позначення перегородок між сусідніми клітинами або всередині септованих клітин, наприклад, у грибів-Базидіоміцет.

Див. також 
 Септарії (анатомія)

Джерела 

Анатомія